La Fin du voyage peut être le titre de :

 La Fin du voyage (Journey's End), film de James Whale (1930)
 La Fin du voyage, épisode de Prison Break
 La Fin du voyage, épisode de Doctor Who
 La Fin du voyage, téléfilm de Stephen Tolkin (2014)